Александр Матвеевич Масленников (1927, село Шиковка Павловского района Ульяновской области) — почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, доктор технических наук, профессор кафедры строительной механики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), крупный специалист в области строительной механики, учёный широкого профиля.

Биография 
Родился 27.08.1927 г. в селе Шиковка Павловского района Ульяновской области. Окончив неполную среднюю школу в 1942 г. в городе Уфа в период Отечественной войны, он начал трудовую деятельность членом машинной команды на пароходе Бельского речного пароходства. В 1946 году поступил учиться в Уфимский коммунально-строительный техникум, который окончил в 1950 г. с отличием. Образование продолжил в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ, ныне Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет СПбГАСУ), с которым связал всю дальнейшую трудовую деятельность. В этом вузе он прошел путь от студента до проректора по научной работе, четверть века работал заведующим кафедрой строительной механики.

Окончив ЛИСИ с отличием, А. М. Масленников поступил в аспирантуру на кафедру строительной механики и после её окончания прошёл стажировку в Калифорнийском университете США. В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование устойчивости сетчатых башен», включая башни Шухова, результаты которой были внедрены в Ленинградском отделении института «Атомтеплоэлектропроект». В это же время он, один из первых в стране, внедрил в учебный процесс матричную форму расчёта строительных конструкций и метод конечных элементов. На эту тему им издано несколько учебных пособий, в том числе и с грифом Минвуза СССР. Идеи метода конечных элементов были реализованы им при расчёте пологих оболочек из плоских ребристых плит, запроектированных Ленинградским Промстройпроектом, и построенных в Ленинграде. Обобщением работы стала защита докторской диссертации «Численный метод решения задач теории пластин и оболочек, подкрепленных ребрами» в 1971 году.

Будучи заместителем председателя комиссии по сопротивлению материалов, строительной механике и теории упругости секции строительства и архитектуры НТС Минвуза СССР, Александр Матвеевич постоянно пропагандировал новые направления в области строительной механики у нас в стране и за рубежом. Отличительными чертами его научных работ являются новизна, перспективность и научная направленность. В течение ряда лет он был руководителем и непосредственным участником работ по совершенствованию методики и алгоритмов прочностных расчётов трубопроводов. Итоги этой работы нашли широкое применение в проектных организациях Минэнерго СССР. Много лет под руководством профессора А. М. Масленникова и с его участием велась научная работа по разработке и развитию методов расчёта специальных сооружений на кратковременные воздействия для конструкторского бюро Министерства среднего машиностроения. Работа выполнялась в области динамики сооружений. Наряду с научной, педагогической и общественной работой Александр Матвеевич имел постоянную тесную связь с проектными организациями и вузами СССР, распространяя новые методы расчёта, консультируя и решая возникающие проблемы по расчёту сооружений.

Сфера научных интересов А. М. Масленникова в области механики чрезвычайно широка. Им опубликовано более 175 научных статей, докладов, учебных пособий, и монографий, в том числе и на иностранных языках.

А. М. Масленников в течение всей трудовой деятельности постоянно занимался подготовкой научных кадров и внедрением современных методов расчёта строительных конструкций. В течение многих десятилетий он принимал активное участие в работе секции строительной механики им. Н. К. Снитко Дома Ученых СПб при научном совете РАН, являлся научным редактором ежегодно издаваемых межвузовских сборников научных трудов, принимал активное участие в организации конференций, симпозиумов, семинаров, в том числе международных, был научным руководителем НИРС университета. Он подготовил 29 кандидатов наук (9 из них — для стран Азии и Африки) и был научным консультантом четырёх докторантов.

С момента создания специализированных диссертационных советов по присуждению ученых степеней он работал либо председателем, либо заместителем председателя совета по специальностям 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения, 05.23.17 Строительная механика.

Награды и звания 
За большой вклад в развитие строительной науки Александр Матвеевич представлен в энциклопедии «Инженеры Санкт-Петербурга» (1996), в «Российской архитектурно-строительной энциклопедии» (2001) и в справочнике «Кто есть кто в высшей школе». Он награждён Почётным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в области высшего образования» (1982), имеет государственные награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946), орден «Знак почёта» (1986), медаль «Ветеран труда» (1988), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 11 степени (2007) и четыре юбилейные медали в честь Дня Победы (1995, 2010, 2015, 2020). А. М. Масленников имеет Почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации» (1993), Почётный член РААСН (2010).

Библиография 
 Исследование устойчивости стержневых гиперболоидных башен. А. М. Масленников. Л.: ЛИСИ, 1959. — 54с.
 Расчет статически неопределимых систем в матричной форме. А. М. Масленников. Л.: Стройиздат, 1970. — 128 с. (1ое издание 1964).
 Расчет строительных конструкций методом конечных элементов. А. М. Масленников. Ереван,1984. — 66 с. Соавтор Г. С. Петросян. (На армянском языке).
 Расчет строительных конструкций численными методами. А. М. Масленников. Л.: ЛГУ, 1987. — 225 с.
 Расчет конструкций при нестационарных воздействиях. А. М. Масленников. Л.: ЛГУ. 1991. — 164 с.
 Основы динамики и устойчивости стержневых систем. А. М. Масленников. М.- СПб.: АСВ, 2000. — 204 с. С грифом Минобразования РФ.
 Численные методы решения задач строительной механики. В. П. Ильин, В. В. Карпов. А. М. Масленников. М. — СПб.: АСВ, 2005. — 426 с. (1ое издание 1990).
 Колебания строительных конструкций при кинематическом воздействии. А. М. Масленников. СПб.: СПбГАСУ, 2005. — 146 с. Соавтор Н. А. Масленников.
 Риски возникновения природных и техногенных катастроф. А. М. Масленников. СПб.: СПбГАСУ, 2008. — 116 с.
 Начальный курс строительной механики стержневых систем. А. М. Масленников. СПб. "Проспект науки, 2009. — 204 с. С грифом УМО. Издание второе, дополненное (1ое издание 1997).
 Динамика и устойчивость сооружений. А. М. Масленников. Учебник — практикум. М, «Юрайт», 2016. 366 с. (1ое издание 2000).
 Использование идей метода конечных элементов при проектировании комбинированных конструкций. А. М. Масленников.// Строительный журнал Словацкой АН, том XXI, № 12, 1973. с. 893—910 (на словацком и русском языках).
 Analytical analysis of linear systems with finite number of degrees of freedom in earthquakes. А. М. Маslennikov. // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. Vol. 1, Number 1, 2002. New York. PP. 57 — 61.

Примечания 

Почётные члены РААСН